Гараєв () — чоловіче прізвище, поширене серед тюркомовних народів; має жіночу форму «Гараєва».

Відомі носії 
 Гараєв Абульфас Мурсал-огли ( 1956) — міністр культури Азербайджанської Республіки.
 Гараєв Гара Ельхан-огли ( 1992) — азербайджанський футболіст, півзахисник клубу «Карабах» та національної збірної Азербайджану.
 Гараєв Заур ( 1968) — радянський та азербайджанський футболіст, центральний півзахисник та захисник, виступав за збірну Азербайджану.
 Гараєв Наїль Мухаметгарійович ( 1932) — радянський борець греко-римського стилю, чемпіон СРСР, призер чемпіонату світу, Заслужений майстер спорту СРСР, Заслужений тренер РРФСР, учасник Олімпійських ігор.
 Гараєв Сіявуш Фархад-огли (1942—2015) — радянський, азербайджанський хімік, доктор хімічних наук, професор, дійсний член Національної академії наук Азербайджану, Заслужений діяч науки Азербайджану.

 Гараєва Алія Нургаянівна ( 1988) — азербайджанська гімнастка, неодноразова призерка чемпіонатів світу та Європи в особистій та командній першості.
 Гараєва Юлія Равилівна ( 1968) — російська фехтувальниця на шпагах, бронзова призерка Олімпійських ігор.